Wüthrich ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Wüthrich (* 1980), Schweizer Gewerkschafter und Politiker (SP) 
 Brunello Wüthrich (* 1938), Schweizer Arzt
 Gabriel Wüthrich (* 1981), Schweizer Fußballtorhüter
 Gottlieb Wüthrich (1879–1946), Schweizer Elektroingenieur, Kunst- und Münzensammler
 Gregory Wüthrich (* 1994), Schweizer Fußballspieler

 Kurt Wüthrich (* 1938), Schweizer Chemiker und Nobelpreisträger
 Michael Wüthrich (* 1960), Schweizer Politiker (Grüne)
 Peter Wüthrich (* 1962), Schweizer Künstler
 Rolf Wüthrich (1938–2004), Schweizer Fußballspieler
 Sébastien Wüthrich (* 1990), Schweizer Fußballspieler
 Urs Wüthrich (1954–2022), Schweizer Politiker (SP)
 Wege Wüthrich (* 1960), Schweizer Jazzmusiker
 Werner Wüthrich (* 1947), Schweizer Schriftsteller, Theaterautor und Brechtforscher
 Yves Wüthrich (* 1981), Schweizer Schauspieler

Siehe auch:
 Wüterich
 Wütherich